Эбберс (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эбберс, Бернард (1941—2020) — американский бизнесмен и преступник канадского происхождения.
 Эбберс, Данни (1974—2015) — нидерландский дзюдоист, бронзовый призёр чемпионата Европы в Бирмингеме.